

Prvenstvo Hrvatske

Odlukom III Nogometnog savjeta JNS održanog 3. i 4. siječnja 1947. godine u Beogradu, odlučeno je da se prvenstvo na području NR Hrvatske odigra po zonama. 

Fiskulturni savez Hrvatske osnovao je pet zona za područja:

 I zona Varaždin 
 II zona Osijek 
 III zona Zagreb  
 IV zona Split 
 V zona Rijeka

I. zona Prvenstva Hrvatske 

 
 Izvori:  
 exyufudbal

II. zona Prvenstva Hrvatske 

 Izvori:  
 exyufudbal

III. zona Prvenstva Hrvatske 

 Izvori:  
 exyufudbal

IV. zona Prvenstva Hrvatske 

Jesenski dio:

Proljetni dio:

 "Zadar" i "Šibenik" izborili su kvalifikacije i nastup u jedinstvenoj Hrvatskoj ligi sljedeće sezone.
 "Split" je krajem 1947. političkom odlukom nasilno pripojen U "FD Hajduk".

 Izvori:  
 exyufudbal 

 V. zona Prvenstva Hrvatske 

 Izvori:  
 exyufudbal 

 Završnica prvenstva 

Završnica prvenstva igrana je po kup-sustavu. Sudionici: Braća Bakić (Bjelovar), Milicioner (Zagreb), Proleter (Osijek), Primorje (Sušak), Naprijed (Sisak), Šibenik, Slaven (Borovo) i Zadar.Četvrtfinale:Braća Bakić (Bjelovar) - Zadar 2:3 i 1:3 

Milicioner (Zagreb) - Naprijed (Sisak) 3:0 i 0:0 

Slaven (Borovo) - Proleter (Osijek) 0:2 i 1:3 

Šibenik - Primorje (Sušak) 4:1 i 1:3Polufinale:Šibenik - Proleter (Osijek) ?:? i 1:5

Zadar - Milicioner (Zagreb) 1:8 i ?:?Finale''

Proleter (Osijek) - Milicioner (Zagreb) 1:0, ponovljena treća utakmica (nakon dvije poništene utakmice).

 Izvršni odbor Centralnog odbora Fiskulturnog saveza Jugoslavije donio je koncem lipnja odluku o poništenju utakmica igranih 13. i 20. lipnja 1947. godine između FD Milicioner (Zagreb) i FD Proleter (Osijek) u okviru republičkih kvalifikacija za ulazak u Drugu saveznu ligu. Poništenje je provedeno radi velikih izgreda na utakmicama. 

 Fiskulturnom savezu Hrvatske naloženo je da ispita postupak protiv rukovodstva i igrača. Odlučeno je da se:
- raspusti Disciplinski odbor FS Hrvatske.
- uputi opomena Nogometnom odboru FS Hrvatske 
- igrač Milicionera Drago Pecari kazni zabranom igranja na fiskulturnim natjecanjima na dva mjeseca.

 Izvori:  
 exyufudbal

Crnogorska liga 

 Izvori:  
 exyufudbal

Prva lga NR Slovenije 
 

 Izvori:  
 exyufudbal

Poveznice 
 Prva savezna liga 1947./48. 
 Druga savezna liga 1947./48.

Izvori 
 exyufudbal.in.rs, sezona 1947./48. , pristupljeno 28. prosinca 2017. 
Sezona 1947/48. na hrnogometdb
  

 

1947-48
3